O acrônimo CCJ pode se referir a:

 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comissão permanente do Senado Federal do Brasil
 Centro de Ciências Jurídicas, denominação comum a diversas subdivisões de instituições de ensino superior, tais como:
 Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco
 Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro
 Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina
 Centro Cultural Jerusalém, equipamento cultural do Rio de Janeiro;
 Centro da Cultura Judaica, equipamento cultural da cidade de São Paulo;

Desambiguações de siglas